MBS eller MbS kan syfta på: 

 MBS – en typ av värdepapper, se Mortgage Backed Securities
 MBS – det första rikstäckande svenska systemet för personsökare, se Mobilsökning
 MbS – ett svenskt politisk parti under 1960-talet, se Medborgerlig samling (1964–1968)
 MBS – en av världens ledande handelshögskolor, se Manchester Business School
 MBS – initialerna som kronprins Mohammed bin Salman även är känd under
 MBS (band) – en musikgrupp från Algeriet
 Montpellier Business School - fransk och paneuropeisk handelshögskola